Пово́йничек мокри́чный () — вид цветковых растений рода .

Ботаническое описание

Стебли и листья 
Однолетнее водное травянистое растение 5—30 см высотой, неопушённое.

Стебли округлые в поперечном сечении, с четырьмя продольными бороздками, полые, прямостоячие или приподнимающиеся, простые или ветвящиеся у основания, густо покрыты листьями. Подводные листья сидячие, собраны в мутовки по 8—12. Их листовые пластинки цельнокрайные, узко- или шиловидно-линейные, с одной жилкой, 1,3—2,6 см длиной и 0,1 см шириной, с острыми отогнутыми концами. Надводные листья в мутовках по три — пять, продолговато-яйцевидные, с тремя — семью жилками, 0,4—1,3 см длиной и 0,15—0,5 см шириной, с туповатыми или коротко заострёнными концами. Имеются плёнчатые, острые, зубчатые прилистники.

Цветок 
Цветки сидячие, в пазухах листьев или мутовках. Чашечка состоит из четырёх широколанцетных чашелистиков. Лепестков также четыре, они белые, эллиптические, овальные или продолговатые, чуть длиннее чашечки, около 1,5 мм длиной. Тычинок восемь, они короче лепестков, столбиков четыре. Цветение в июне — сентябре.

Плоды и семена 
Плод — сплюснуто-шаровидная коробочка, четырёхгнёздная, вскрывается четырьмя створками, 3—4 мм в диаметре. Семена длиной около 1 мм, продолговатые, чуть дуговидно согнутые, с мелкоячеистой поверхностью.

Ареал и местообитание 
Впервые вид был описан в Европе. Также он произрастает на Кавказе, в Сибири, в Средней Азии, Средиземноморье, Японии. Растёт на болотах, заливных лугах, по берегам водоёмов, в низинах пойм, а также старицах рек.

Синонимика

Примечания

Литература

Ссылки 
 Повойничек мокричный на сайте Агбина
 Энциклопедия растений Сибири

Повойничковые
Водные растения
Флора Евразии